

Associazioni
'Ndrina Zagari – 'ndrina di Taurianova, città metropolitana di Reggio Calabria

Persone
Angelina Maria Muniz Zagari (1955) – attrice brasiliana
Antonio Zagari (1954-2004) – criminale italiano della 'ndrangheta
Franco Zagari (1945) – architetto italiano, Figlio del giornalista e politico Mario
Luciano Zagari (1928-2008) – critico letterario, saggista e germanista italiano
Mario Zagari (1913-1996) – giornalista, politico e partigiano italiano
Saro Zagari (1821-1897) – scultore italiano